El término Castillo de los Cornel puede referirse a:
 Castillo de los Cornel en la localidad de Alfajarín.
 Castillo de los Cornel en la localidad de Osera de Ebro.